Нижнеанга́рск () — посёлок городского типа, административный центр Северо-Байкальского района Бурятии и городского поселения «Посёлок Нижнеангарск».

Население —  чел. ().

В посёлке находятся станция Нижнеангарск на Байкало-Амурской магистрали, одноимённый аэропорт и пристань на Байкале.

География 
Расположен на северном берегу Байкала, в 23 км к северо-востоку от Северобайкальска.
Посёлок находится у западного угла Ангарского сора, близ устья реки Кичеры. На юго-западе посёлка, на въезде со стороны Северобайкальска, в Байкал впадает ручей Сырой Молокон.

История 
Основан как русское поселение на землях эвенков. В 1643 году землепроходец Семён Скороход поставил здесь зимовье, а в 1646 году Василий Колесник, в местности Дагары на левом берегу Верхней Ангары, построил Верхнеангарский острог.

В 25 верстах к западу от острога в селении Чичевки, в устье Кичеры, долгое время проводились соболиные ярмарки — сейчас место бывшего посёлка, в 1930-х годах носившего название Козлово, находится на территории Нижнеангарска.

29 августа 1869 года была освящена часовня во имя усекновения главы Честнаго славнаго Пророка и Предтечи и Крестителя Иоанна.

В 1930 году организовано первое государственное предприятие — Гослов (ныне существующий рыбзавод).

9 ноября 1938 года Нижнеангарску присвоен статус рабочего посёлка.

В 1940 году основано райпо, в 1952 — пушно-охотничье хозяйство, специализировавшееся на заготовке меха ондатры. В 1947 году в посёлке был образован Ангарский лесхоз (позже его разделили на Северо-Байкальский, Ангоянский и Уоянский).

Пик развития Нижнеангарска приходится на время строительства Байкало-Амурской магистрали и первые годы её эксплуатации. Строительство железной дороги в районе посёлка началось в 1978 году. Были открыты аэропорт, железнодорожный вокзал, построен небольшой порт. Рядом появился посёлок строителей железной дороги Половинка, принадлежащий организациям МК-142 и МК-160 треста «Запбамстроймеханизация», и после завершения строительства БАМа присоединённый к Нижнеангарску.

Население

Климат

Экономика 
 Управление Баргузинского заповедника
 Железнодорожная станция Нижнеангарск
 Аэропорт Нижнеангарск
 Пристань Нижнеангарск.
В посёлке действуют четыре эвенкийские семейно-родовые общины, занимающиеся рыболовством и охотой.

Культура 
 Районный историко-краеведческий музей — открыт в 2009 году на базе краеведческого музея при районном Доме детского творчества. В здании музея расположены: 1 выставочный зал, 2 экспозиционных зала, а также экспозиции под открытым небом. Решением совета депутатов Северо-Байкальского района в 2015 году музею присвоено имя Н.К.Киселевой, основателя и первого директора музея. Музей - участник и лауреат всероссийского смотра-конкурса в Москве, удостоен диплома I степени районного смотра-конкурса. Экспозиции музея под открытым небом:
 Аллея Славы и аллея Чести;
 АН-2- памятник первопроходцам БАМа;
 Память сердца БАМ;
 Юрта национальное жилище бурят;
 Рыбацкое зимовье;
 Культурно — туристический комплекс «Верхнеангарский острог в пространстве «новых землиц», построенный в 2016 году к 370-летию острога и в честь казаков – первопроходцев Северобайкалья.

Достопримечательности 
 Владимирская церковь — православный храм, относится к Северобайкальской епархии Бурятской митрополии Русской православной церкви.

 Стела «Самая северная точка Байкала» — установлена в сентябре 2010 года вблизи Нижнеангарска, на краю песчаного пляжа.

 Аллея «Легенды Северного Байкала» — создана в августе 2018 года. Ее экспонатами являются изображения возможно обитавших в Бурятии динозавров и мамонтов.

Источники 
 
 
 Почтовые индексы Бурятии
 ОКАТО

Примечания 

Посёлки городского типа Бурятии
Районные центры Бурятии
Населённые пункты на Байкале
Населённые пункты Северо-Байкальского района
Появились в 1643 году
Появились в 1640-е годы в России
XVII век в Бурятии